Ziehbereich ist:

 der Bereich, in dem der Spieler eines Blasinstruments seinen Ton nach oben oder unten ziehen kann, siehe Ziehbereich (Blasinstrumente)
 ein Betriebsbereich in einer elektronischen Phasenregelschleife, siehe Phasenregelschleife#Betriebsbereiche
 der Bereich, in dem ein Blech gezogen werden kann, bis es reißt, siehe Tiefziehen